Herrarnas tvåmannabobåkning i vinter-OS 1998 ägde rum i Nagano, Japan den 5 februari 1998.

Medaljörer

Resultat

Referenser 

Bob vid olympiska vinterspelen 1998